TAED, sigle de la tétraacétyléthylènediamine.
 TAED, test d’aptitude aux études dentaires au Canada.

Notes et références